Roderer steht für:

 Roderer (Gemeinde Waldzell), Ortschaft von Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Roderer Verlag, Bücherverlag in Regensburg

Roderer ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Roderer, «Rodi», auch Jakob (1920–2012), Schweizer Volksschauspieler